

Узі — село, Окуловський район, Новгородська область
 Узі — село, Селтинський район, Удмуртія

Див. також 
 Uzi
 УЗД, Ультразвукове дослідження ()